Ricardo Jorge da Luz Horta est un footballeur portugais né le  à Almada. Il évolue au poste d'ailier au SC Braga.

Biographie 
Il est le frère d’André Horta, joueur du SC Braga également.

En club 

Il commence sa carrière professionnelle durant la saison 2013-2014 en jouant pour le club Vitória Setúbal.

En 2023, il atteint les 100 buts avec le Sporting Braga.

En équipe nationale 

Le , il est sélectionné par Fernando Santos pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès 
 SC Braga
 Vainqueur de la  Coupe du Portugal en 2021
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise en 2020
 Finaliste de la Coupe de la Ligue portugaise en 2017 et 2021
 Finaliste de la Supercoupe du Portugal en 2021

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international portugais
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du Málaga CF
Joueur du Sporting Braga
Naissance en septembre 1994
Naissance dans la Région de Lisbonne et val de Tage